Абдрасулов — тюркоязычная фамилия:

 Абдрасулов, Кадир (1938—1984) — советский шахтёр, бригадир шахты, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета КазССР.
 Абдрасулов, Курван (род. 1932) — советский и казахстанский актёр, народный артист Казахской ССР.